Telatyn peut faire référence à :

Toponymie 
En Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin :
 Telatyn, une gmina rurale du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Telatyn, village et chef-lieu de la gmina de même nom